«Невеста Чаки» () — американо-канадский комедийный фильм ужасов режиссёра Ронни Ю, четвёртый фильм серии «Детские игры». В фильме преобладают чёрный юмор и элементы пародии. Премьера в США состоялась 16 октября 1998 года.

Сюжет 
Чаки попадает к своей бывшей девушке, обворожительной Тиффани, которая восстанавливает его после почти полного разрушения тканей и потери части одежды. Она мечтает о женитьбе с Чаки, но тот рассказывает ей, что подаренное им ей кольцо не обручальное. Она запирает его в клетке, но он выбирается и убивает красотку и переселяет её душу в не менее обворожительную куклу-невесту. Тиффани в новом теле куклы кардинально изменяет её имидж. И вот, обтянутая в кожу Тиффани и Чаки, одержимый мечтой вернуть своё тело, отправляются к могиле Чарльза, в которой хранится амулет, способный вернуть им человеческий облик. По пути к своей могиле, Чаки не только влюбился в свою подружку-куклу, но и женился на ней, а потом и вовсе занялся с ней любовью. Двое влюблённых, Джейд и Джесси, становятся заложниками кукол-маньяков, при этом в череде убийств обвиняют их самих. Им приходится скрываться от полиции и выполнять требования серьёзно настроенных убийц.

В финале Тиффани сильно обгорает в пожаре, но выживает и наносит ранение Чаки, несмотря на свою любовь к нему. Затем она умирает (во время драки на лопатах Чаки протыкает её ножом), но сзади подбегает Джесси и лопатой сбрасывает Чаки в могилу последнего. Приехавший полицейский попытался арестовать парочку, но Джейд выхватывает у полицейского револьвер и расстреливает Чаки. На рассвете, Джейд и Джесси уходят. Полицейский стал осматривать труп Тиффани, и вдруг… она рожает окровавленного кукольного младенца с острыми зубами (будущий Глен Рэй), который за кадром загрызает полицейского.

В ролях

Саундтрек 
 Роб Зомби — «Living Dead Girl»
  — «Boogie King»
 White Zombie — «Thunder Kiss '65»
 Coal Chamber — «Blisters»
 Monster Magnet — «See You in Hell»
 Judas Priest — «Blood Stained»
 Type O Negative — «Love You to Death»
 Slayer — «Human Disease»
  — «So Wrong»
 Powerman 5000 — «The Son of X-51»
 Брюс Дикинсон — «Trumpets of Jericho»
 Static-X — «Bled for Days»
 Motörhead — «Love for Sale»
 Kidneythieves — «Crazy»
 Грэм Ревелл — «We Belong Dead»
 Blondie — «Call Me»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Молодёжные фильмы
Кинокомедии США
Фильмы ужасов 1998 года
Фильмы Ронни Ю
Фильмы ужасов США
Фильмы об обмене телами
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов Канады
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 1998 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы на английском языке
Фильмы-квадриквелы
Фильмы США 1998 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы-слэшеры